Lauratonema är ett släkte av rundmaskar. Lauratonema ingår i familjen Lauratonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Lauratonema